El municipio de Osage (en inglés: Osage Township) es un municipio ubicado en el condado de Henry en el estado estadounidense de Misuri. En el año 2010 tenía una población de 779 habitantes y una densidad poblacional de 6,43 personas por km².

Geografía 
El municipio de Osage se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 121.09 km², de la cual 101,85 km² corresponden a tierra firme y (15,89 %) 19,24 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 779 personas residiendo en el municipio de Osage. La densidad de población era de 6,43 hab./km². De los 779 habitantes, el municipio de Osage estaba compuesto por el 97,43 % blancos, el 0,13 % eran afroamericanos, el 0,9 % eran amerindios, el 0,13 % eran asiáticos, el 0,13 % eran de otras razas y el 1,28 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 1,54 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Misuri
Localidades del condado de Henry (Misuri)